Bancroft Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bancroft Township (Minnesota)
 Bancroft Township (Nebraska)